Marcina bezeichnet:

 Marcina (Kampanien), eine antike Stadt in Kampanien im Gebiet der Picener
 Alen Marcina (* 1979), einen kanadischen Fußballspieler